Хэ́дланд (, «мыс») — фамилия английского происхождения.

Носители фамилии 
  (род. 1980) — кино- и телевизионный режиссёр, продюсер. 
 Хэдланд, Хлоя (род. 2003) — шотландская хоккеистка. 
 Хэдланд, Эйми (род. 2001) — шотландская хоккеистка.